Евровизия 2017 (; ; ) е 62-рото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс

История 
Провежда се в зала „International Exhibition Centre“ в Киев, Украйна, след като Джамала печели през 2016 г. в Стокхолм, Швеция с песента „1944“ с 534 точки. Киев е за втори път град-домакин, след 2005 г. Конкурсът се състои от два полуфинала на 9 май и 11 май и Големия финал на 13 май 2017 г..

Участват 42 страни.

Победител става португалския изпълнител Салвадор Собрал с песента „Amar pelos dois“ със 758 точки. Това е първа победа за Португалия на песенния конкурс. На второ място е България с 615 точки, а на трето – Молдова. Страната-домакин Украйна е на 24-то място с 36 точки.

Украинските власти и Русия 
Избраната от Русия представителка Юлия Самойлова не може да представя Русия. Певицата е нежелана заради своя изява в анексирания от Русия – Крим, което по украинското законодателство се счита за правонарушение.

Предварителни дати 
Предварителните дати за конкурса биват обявени на 14 март 2016 г., на среща с делегацията на началниците в Стокхолм, с два полуфинала на 16 и 18 май 2017 г. и Големият финал на 20 май 2017 г. Тези предварителни дати са избрани от Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), за да бъдат избегнати сблъсъци с някои големи спортни събития, планирани да се случат по това време. Все пак, датите подлежат на промяна, зависещи от домакина.

Полуфинали

Първи полуфинал – 9 май 
18 страни участват на този полуфинал. Великобритания, Испания и Италия също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Разделени резултати на първия полуфинал

Втори полуфинал – 11 май 
18 страни участват на този полуфинал. Германия, Украйна и Франция също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон в таблицата се класират на финала на конкурса.

Разделени резултати на втория полуфинал

Финал – 13 май 
Финалисти са 10-те победителя от първия и втория полуфинал, Голямата петорка (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страната-домакин Украйна.

Разделени резултати на финала

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на конкурса
 Официален сайт на БНТ за Евровизия 

2017
Музикални фестивали в Киев
2017 година в Европа